Музыка
 «Sirius» — инструментальная композиция британской группы The Alan Parsons Project.
 Sirius B — девятый альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, 2004 год.

Транспорт
 Sirius Star (Сириус Стар) — супертанкер компании Vela International Marine, спущен на воду в 2008 году.
 HMS Sirius (1940) — британский легкий крейсер, типа «Дидо».
 Lotec Sirius — гиперкар компании Lotec, официально представленный публике на выставке в Монте-Карло 2003 году.

Разное
 Sirius XM Radio — американская вещательная компания.
 Sirius — электронный синхротрон, источник СИ в Бразилии.
 Проект SIRIUS ( — «международное научное исследование в уникальном наземном комплексе») — наземная международная серия экспериментов по моделированию освоения Луны и дальних полетов в космос.

См. также 
 Сириус (значения)